Alte lutherische Kirche steht für
 Alte lutherische Kirche am Kolk, Wuppertal 
 Oude Lutherse Kerk, Amsterdam
Siehe auch:
 Altlutherische Kirche